A 20 421-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Pest megyében, részben Vác, részben Kosd közigazgatási területén. Az M2-es autóút 42-es és 43-as kilométerszelvényei között található Vác–Kosd csomópont négy átkötő ágának egyike: az M2-esről vezeti át a Hont felől érkező forgalmat a 21 117-es útra. Egy rövid szakasza Vác területén halad, illetve a végső csomópontja is a településhatár közelében, de váci területen van.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 444 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 15.

Jegyzetek 

20421
Vác közlekedése